Carvi är ett släkte av flockblommiga växter. Carvi ingår i familjen flockblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Flockblommiga växter
Carvi

en:Caraway